Jméno a příjmení Chris Stewart nosí více osobností:

 Chris Stewart (spisovatel) (* 1951) – britský spisovatel a první bubeník Genesis
Chris Stewart (politik) (* 1960) – americký politik
 Chris Stewart (baseballista) (* 1982) – americký baseballista
Chris Stewart (lední hokejista) (* 1987) – kanadský hokejista